Il doppio del Colortex Budapest Grand Prix 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Ljubomira Bačeva e Cristina Torrens Valero erano le detentrici del titolo, ma hanno perso nel 3º turno contro Laurence Courtois e Olena Tatarkova.

Tathiana Garbin e Janette Husárová hanno battuto in finale 6–1, 6–3  Zsófia Gubacsi e Dragana Zarić.

Teste di serie
 Alexandra Fusai /  Rita Grande (quarti di finale)
 Tathiana Garbin /  Janette Husárová (campionesse)
 Kristie Boogert /  Miriam Oremans (quarti di finale)
 Karina Habšudová /  Magdalena Maleeva (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Tabellone doppio

Colortex Budapest Grand Prix 2001